Cartucho hace referencia a varios artículos:

Munición
 Cartucho (armas de fuego), pieza de munición utilizada en las armas de fuego;

Antiguo Egipto
 Cartucho egipcio, símbolo egipcio para designar al faraón;

Electrónica e informática
 Cartucho (informática), módulo que se inserta en otro equipo;
 Cartucho de cinta magnética, una pequeña unidad que contiene cinta magnética para almacenar datos o audio.
 Cartucho de tinta, dispositivo en el que se guarda la tinta para la impresora;
 Una unidad que contiene una bobina de cinta magnética donde se almacena audio (por ejemplo, el cartucho de 8 pistas);

Botánica
 Nombre común de la planta Arum italicum;
 Nombre común de la planta Zantedeschia aethiopica.

Cómic
 Cartucho de historieta o cartela, para recoger texto aparte de los globos.